Шёно () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Селеста-Эрстен, кантон Селеста. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Маркольсайм (округ Селеста-Эрстен).

Площадь коммуны — 10,37 км², население — 525 человек (2006) с тенденцией к росту: 595 человек (2013), плотность населения — 57,4 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 588 человек, в 2012 году — 591 человек, а в 2013-м — 595 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 383 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 311 были экономически активными, 72 — неактивными (показатель активности 81,2 %, в 1999 году — 71,1 %). Из 311 активных трудоспособных жителей работали 292 человека (157 мужчин и 135 женщин), 19 числились безработными (трое мужчин и 16 женщин). Среди 72 трудоспособных неактивных граждан 17 были учениками либо студентами, 28 — пенсионерами, а ещё 27 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки